Gebbert ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Gebbert (* 1974), deutscher Schauspieler
 Max Gebbert (1856–1907), Mechaniker und Mitbegründer des Unternehmens Reiniger, Gebbert & Schall
 Volker Gebbert (1939–2009), deutscher Industriesoziologe

Siehe auch: 
Geppert, Gebert
 Gebhard